Клингенберг () — община в немецкой федеральной земле Саксония. Была создана 31 декабря 2012 года путём слияния общин Пречендорф и Хёкендорф.

С административной точки зрения Клингенберг подчиняется дирекционному округу Дрезден и входит в состав района Саксонская Швейцария — Восточные Рудные Горы. Совместно с общиной Хартмансдорф-Райхенау образует управление Клингенберг.

Община расположена в 20 км юго-западнее Дрездена и в 10 км западнее Диппольдисвальде и получила своё название по расположенной почти в её центре плотине Клингенберг ().

В состав общины входят следующие посёлки:
 Беервальде
 Борлас
 Кольмниц
 Фридерсфорф
 Хёкендорф
 Клингенберг
 Оберкуннерсдорф
 Паульсхайн
 Пречендорф
 Рётенбах
 Руппендорф

Административный центр общины расположен в Хёкендорфе.

Известные личности 
 Иоганн Самуэль Адами (Мисандер, 1638—1713) — теолог, писатель и языковед; скончался в Пречендорфе
 Иоганн Самуэль Гёбель (1762—1798) — саксонский министр финансов и историк; родился в Руппендорфе
 Вольфганг Улльманн (1929—2004) — теолог, политик, депутат Бундестага, издатель; в 1953—1964 годах священник в Кольмнице

Примечания

Ссылки 
 Интернет-сайт общины 

Общины Саксонии